Флаги муниципальных образований России:
 Флаг Можайского района (Москва) — флаг внутригородского муниципального образования Можайское.
 Флаг Можайского района (Московская область) — флаг Можайского муниципального района.